ima više značenja.

 Acetat-KoA ligaza, enzim
 Dugolančana-masna-kiselna-KoA ligaza, enzim